Jonathan Carlsson, född 5 augusti 1988 i Uppsala, är en svensk ishockeyspelare som för närvarande spelar för Södertälje SK i Hockeyallsvenskan.

I början av säsongen 2010-11 tilldelades han till Rockford IceHogs i AHL. Han valdes av Chicago Blackhawks i den sjätte omgången, som 162:a totalt, i NHL Entry Draft 2008.

Spelarstatistik

Grundserie och slutspel

Internationellt

Referenser

Externa länkar 

Svenska ishockeyspelare
Födda 1988
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Timrå IK
Spelare i Brynäs IF
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Almtuna IS
Idrottare från Uppsala
Levande personer
Män
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Indy Fuel
Spelare valda i NHL Entry Draft 2008
Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft